Маткачи́ () — деревня в составе Шуйского сельского поселения Прионежского района Республики КарелияРоссийской Федерации. 

Административно входит в посёлок Шуя.

Общие сведения 
Деревня расположена на южном берегу озера Сургубского, в 4-х км на запад по дороге от автотрассы «Кола».

В 1930-х гг. действовал Дом отдыха «Маткачи» и водолечебница, в которой использовали воду из источника деревни «Дворцы», а также 
целебные грязи Габозера.

Население

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района